Alexandre Conde é um percussionista, tecladista e compositor de música popular brasileira.

Possui parcerias musicais com os compositores: Dido Oliveira, Silas de Andrade, Maria Claudia,Euclides Amaral e Sérgio Maron. Sua principal intérprete é a cantora carioca Maria Claudia.

Discografia 
 2006 Tão simples
 2014 Esse é meu samba
 2017 Influências

Ver também 

 Música do Pará

Ligações externas 
 
 

Compositores do Pará